Heliga Korsets kapell, Helgakors kapell  eller Helgekors kapell  kan syfta på

 Heliga korsets kapell, Malmö – ett begravningskapell på Fosie kyrkogård i Fosie församling
 Heliga korsets kapell, Motala – ett kapell i Motala som grundades 1956
 Heliga korsets kapell, Skogskyrkogården – den centrala krematorie- och kapellanläggningen vid Skogskyrkogården i Stockholm
 Heliga korsets kapell, Umeå – ett kapell i samma byggnad som krematoriet och Trons kapell på Norra kyrkogården
 Heliga korsets kapell, Ängelholm – en kapell som tillhör Ängelholms församling i Lunds stift
 Helgakors kapell – ett tidigare kapell i S:t Peders församling i Lödöse
 Heliga Korsets kapell, Härnösand – ett kapell i Härnösands pastorat

Se även 

 Heliga Korsets kyrka (olika betydelser)